Vladimir Orlov kan syfta på bland andra:

* Vladimir Aleksandrovitj Orlov (född 1938), sovjetisk skridskoåkare 
 
 Vladimir Mitrofanovitj Orlov (1895–1938), sovjetisk militär
 
 Vladimir Pavlovitj Orlov (1921–1999), sovjetisk politiker
 Vladimir Viktorovitj Orlov (född 1936), sovjetisk författare

Se även 

 Vladimir Orlov-Davydov